Lambdasporium är ett släkte av svampar. Lambdasporium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lambdasporium